

Patronyme 

 Bill Ritter (1956-), homme politique américain ;
 Carl Ritter (1779-1859), géographe allemand ;
 Christian Ritter (1955-) comédien français ;
 Christian Ritter (vers 1645/1650-après 1725), musicien allemand ;
 Étienne Ritter (1934-1994), peintre français ;
 François Joseph Ritter (1758-1809), homme politique français de la Révolution française ;
 Frédéric Ritter (1819-1893) polytechicien français, historien de François Viète ;
 Friedrich Ritter (1898-1989), botaniste allemand ;
 Gabriel Ignace Ritter (1732-1812), architecte alsacien d'origine autrichienne ;
 Georg Wenzel Ritter (1748-1808), bassoniste et compositeur allemand ;
 Georges Ritter (1908-1986), homme politique français ;
 Gerhard Ritter (1888-1967), historien allemand ;
 Heinrich Ritter (1791-1869), philosophe allemand ;
 Heinz Ritter (1912-1958) reporter-photographe allemand ; 
 Henry Ritter (1816-1853), peintre et illustrateur allemand ;
 Jason Ritter (1980-), acteur américain ;
 Jean Pierre Martial Ritter (1824-1898), général de division français ;
 Johann Wilhelm Ritter (1776-1810), physicien allemand ;
 John Ritter (1948-2003), acteur et producteur américain ;
 John Joseph Ritter, chimiste américain ;
 Joseph Nicolas Ritter (1775-1833), officier supérieur du Premier Empire ;
 Julius Ritter (1893-1943), général SS allemand ;
 Karl Ritter (1883-1968), diplomate allemand sous le Troisième Reich, reconnu coupable de crimes de guerre ;
 Karl Ritter (1888-1977), réalisateur allemand ;
 Krysten Ritter (1981-), actrice américaine ;
 Lina Ritter (1888-1981), poétesse française ;
 Louise Ritter (1958-), athlète américaine ;
 Michel Ritter (1853-1898), relieur français ;
 Michel Ritter (1949-2007), responsable artistique suisse ;
 Ole Ritter (1941-), ancien coureur cycliste danois ;
 Paul Ritter (1966-2021), acteur britannique ;
 Peter Ritter (1763-1846), violoncelliste et compositeur allemand ;
 Raymond Ritter (1894-1974), avocat pyrénéiste français. Fondateur de la revue Pyrénées ;
 Robert Ritter (1901-1951), psychologue et théoricien nazi allemand ;
 Tex Ritter (1905-1974), chanteur et acteur américain ;
 Thelma Ritter (1905-1969), actrice américaine ;
 Théodore Ritter (1840-1886), compositeur et pianiste français ;
 Thomas Ritter (1967-), footballeur allemand ;
 Tomasz Ritter (né en 1995), pianiste polonais ;
 Tyson Ritter (1984-), chanteur et bassiste américain ;
 Wilhelm Ritter (1847-1906), professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich ;
 Wilhelm Ritter (1860-1948), peintre et aquafortiste allemand ;
 William Ritter (1867-1955), critique, journaliste et écrivain suisse ;
 William Emerson Ritter (1856-1944), biologiste marin américain.
 Lucas Ritter (1998 -), technicien en économie sociale familiale.

Toponyme 

 Ritter, île de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 le mont Ritter, sommet de Californie.
 Ritter, une communauté non constituée en municipalité du comté d'O'Brien, en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
  est l'équivalent allemand du titre de noblesse de chevalier.
 La réaction de Ritter est une réaction en chimie organique.
 Ritter Sport (Alfred Ritter GmbH & Co. KG) est un fabricant allemand de chocolat.

Homonymie de patronyme